Rum (drank), een distillaat uit suikerriet
Rum (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Rum (eiland), een eiland behorend tot de Binnen-Hebriden
Rum (band), een voormalige Vlaamse folkgroep
Rum 2, een album van deze band
Rum (dialect), een dialect van het Zuid-Giziga
Sultanaat van Rûm, een Seltsjoeks sultanaat
Rum (Hongarije), plaats in Hongarije